Clarence Gamble  – tennista statunitense
Fred Gamble  – ex pilota automobilistico statunitense
Fred Gamble  – attore statunitense del cinema muto
Kevin Gamble  – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Mason Gamble  – attore statunitense
Nathan Gamble  – attore statunitense

Pagine correlate 
Gambles
The Gamble